Rygar (computerspel), computerspel uit 1986
 Rygar (band), voormalig Nederlandse band